Wilhelmina kan syfta på:

 Wilhelmina – en kommun, ort m.m. i södra Lappland, Sverige, se Vilhelmina
 Wilhelmina (flugor) – ett släkte i familjen spyflugor
 Wilhelmina (namn) – ett kvinnonamn samt personer med namnet